Женя — имя собственное.

В русском языке чаще всего употребляется:
 в значении краткой формы мужского имени Евгений.
 в значении краткой формы женского имени Евгения.

Некоторые языки заимствовали эту форму имени из русского языка в качестве официального личного имени (то есть в случае этих заимствований Женя является самостоятельным официальным именем и не ассоциируется с именем Евгений или Евгения).

См. также 
 Клод Женя (1913—1979) — французская актриса театра и кино русского происхождения.
 Женя, Женечка и «катюша» — советский кинофильм 1967 года.